Петро́в крест, или чешу́йник, или потаённица, или царь-трава́ () — род растений семейства Заразиховые (ранее включался в семейство Норичниковые).

Ботаническое описание 

В род Петров крест включают пять — семь видов цветковых растений, паразитирующих на корнях деревьев и кустарников. В них полностью отсутствует хлорофилл.

Растения достигают высоты 15—30 см.

Стебли густо покрыты белыми мясистыми чешуями — видоизменёнными листьями.

Корневая система, присоединяющаяся присосками к корням деревьев, может растягиваться на большие расстояния и соединяться с другими материнскими растениями.

Соцветие — кисть; цветки, в зависимости от вида, — от розоватого до пурпурного цвета.

Первые годы растения развиваются под землёй. После развития корневища появляются соцветия; основное время вегетации — весна, во время сокодвижения. Корневище петрова креста растёт в разные стороны, разветвляется и образует крестовидные соединения — отсюда и его русское название.

Распространение и экология 
Родиной является умеренный пояс Европы и Азии. Наиболее распространён Петров крест обыкновенный, или чешуйчатый. Это единственный вид, произрастающий на территории России и сопредельных стран.

Хозяйственное применение 

Несмотря на применение петрова креста в народной медицине, в том числе для лечения различных заболеваний печени, почек, лечения женского бесплодия и т д., в официальной медицине не используется, поскольку не было проведено ни единого научного исследования, доказывающего пользу в лечении вышеназванных заболеваний, а также безопасность и отсутствие канцерогенности и мутагенности этого растения. Кроме того, петров крест сильно ядовит.

Виды 
По информации базы данных The Plant List, род включает 4 вида:

Изображение

Примечания

Литература 
 
 
 

Заразиховые
Флора Евразии
Растения-паразиты
Ядовитые растения